Franciaország
Moulin-Neuf, település Ariège megyében
Moulin-Neuf, település Dordogne megyében